Hurtado – comune di Panama
 Héctor Hurtado – calciatore colombiano